Tiroler Straße steht für:

 Tiroler Straße (Bad Reichenhall), Straße in Bad Reichenhall, Bayern, Deutschland
 Tiroler Straße (Österreich), Landesstraße B 171 in Tirol, Österreich